Флаг муниципального образования Первома́йский район Оренбургской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 21 марта 2008 года решением Совета депутатов муниципального образования Первомайский район Оренбургской области № 230 и в этот же день, решением Совета депутатов муниципального образования Первомайский район Оренбургской области № 232, было утверждено положение о флаге муниципального образования Первомайский район.

Описание 
«Флаг Первомайского муниципального района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, воспроизводящее композицию герба Первомайского района в красном, зелёном и белом цветах».

Обоснование символики 
Первые поселения на территории Первомайского района основаны уральскими казаками в XVIII веке, тесную историческую связь территории района с судьбами уральского казачества символизирует фигура скачущего на коне уральского казака с традиционным казачьим оружием — пикой.

Красный цвет полосы символизирует мужество жителей района, а также перекликается с войсковыми цветами уральского казачьего войска.

Белый цвет полосы символизирует протекающую по территории района реку Чаган (по одной из версий гидроним «чаган» возник от калмыцкого названия реки — «белая»).

Зелёный цвет полосы символизирует покой и мир, богатство, плодородие почв, сельскохозяйственную направленность экономики района, а также, являясь традиционным цветом российских пограничников, отражает местоположение района у государственной границы Российской Федерации и Казахстана.

Примечания